Coal City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coal City (Alabama)
 Coal City (Illinois)
 Coal City (Indiana)
 Coal City (Pennsylvania)
 Coal City (West Virginia)